«Раз, два — горе не беда!» — советский широкоформатный художественный фильм  года — музыкальная сказка с небольшими элементами стимпанка. 

Экранизация пьесы Юлия Кима, написанной в середине  (в годы разрядки) для Театра Советской Армии и оставшейся актуальной в годы Перестройки. Пьеса и фильм выполнены в стилистике сатиры для детей (с элементами саркастической самопародии), рассматривают актуальную для периода Холодной войны тему мирного сосуществования различных государственных систем и международного разоружения.

Сюжет 
Тридевятое царство ликует. Солдат Иван вернулся с войны, победив страшного дракона. Царь (которого так же зовут Иваном) очень доволен; он награждает Ивана-солдата орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жёны собственную дочь Марию-Луизу, с условием — солдат должен изменить имя. Но Иван не соглашается менять имя, данное родителями, отказывается от царской дочери и наград, желая вернуться домой и жениться на Марусе — девушке, с которой у него давно есть уговор. Царь страшно гневается и назначает младшего брата Ивана Фому «специальным богатырём».

В это время к Марии-Луизе сватаются многочисленные женихи, в том числе король Жан-Жан Заморский, который готов добиваться её руки любыми средствами, даже отказаться от земель, которые ему предлагали вместе с невестой. Царь, не желающий отдавать свою дочь замуж без приданого, сердится на жениха за его беспечность и говорит о нём: «Ни гор ему не надо, ни лугов… Ну прям как ребёнок — разбросался!». Более того, царский шут устраивает королю насмешливый приём. Обидевшись на это, Жан-Жан объявляет войну и прикатывает огромного бронированного робота Карбараса, вооружённого дальнобойными пушками и зорко выглядывающего врагов тремя огромными глазами. Карбарас уничтожает всё на своём пути и готов остановиться только по звуку специального свистка Жан-Жана.

«Специальный богатырь» Фома пытается победить Карбараса, но лишь отрывает ему «ухо», после чего огромный монстр перестаёт слышать звук специального свистка и не слушается никого, кроме своей программы. Теперь и Жан-Жан напуган: «Сначала вас, а потом нас. Земля-то — круглая!»

Молодой царский учёный Данилов, втайне влюблённый в царевну, находит возможность победить врага. Он предлагает Ивану своё новое изобретение — так называемый «синий луч» (переносной лазер). У этого оружия имеется недостаток: он действует лишь на небольшом расстоянии — до пяти шагов. Иван берётся перехитрить Карбараса.

После многочисленных отвлекающих манёвров Ивану удаётся подобраться достаточно близко и уничтожить великана. Но одно из орудий робота самопроизвольно срабатывает и наносит Ивану смертельное ранение. Спасти его может только чудо, а именно — живая вода. Собирают живую воду всем царством, от каждого по чуть-чуть. В последний момент оказывается, что не хватает всего двух капель, но на помощь вовремя приходит Фома. Ивана удаётся исцелить.

В финале Иван велит обоим монархам мириться «на вечные времена», потому что в случае новой войны новый Карбарас может быть намного могущественнее, и его точно никто не одолеет («Если б такому да синий луч, да не на пять шагов, а на тыщу!…»), а сам уходит с невестой. Царевна Мария-Луиза уезжает с Даниловым, получившим от царя графский титул.

В ролях 
 Виктор Бунаков — Иван-солдат
 Олег Табаков — царь Иван
 Марина Яковлева — принцесса Мария-Луиза
 Андрей Соколов — мастер Данилов
 Семён Фарада — Князь
 Николай Караченцов — король Жан-Жан
 Владимир Епископосян — Сулейман
 Владимир Фёдоров — Сулейманчик
 Мичислав Юзовский — Митька-шут
 Виталий Серов — Фома
 Татьяна Пельтцер — бабушка
 Елена Санаева — Андреевна
 Елена Кондулайнен — Маруся
 Мария Барабанова — старушка
 Юлий Ким — лекарь
 Наталья Крачковская — придворная дама
 Георгий Мартиросян — Никита
 Алексей Неклюдов — чёрный рыцарь
 Аршак Оганян — лекарь
 Илья Рутберг — лекарь
 Геннадий Фролов — Алёха, солдат
 Юрий Чернов — придворный дирижёр
 Михаил Юзовский — лекарь (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария и текста песен: Юлий Ким
 Режиссёр: Михаил Юзовский
 Оператор: Владимир Сапожников
 Художник: Дмитрий Богородский
 Композитор: Ромуальд Гринблат
 Запись музыки: Владимир Виноградов

Примечания 

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Фильмы-сказки СССР
Экранизации пьес